Leandro Alem ist der Name folgender Personen:

* Leandro Nicéforo Alem, argentinischer Politiker

Leandro N. Alem ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Partido Leandro N. Alem, Verwaltungseinheit der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Departamento Leandro N. Alem, Verwaltungseinheit der Provinz Misiones, Argentinien
 Leandro N. Alem (Buenos Aires), Stadt in Argentinien
 Leandro N. Alem (Misiones), Stadt in Argentinien
 Leandro N. Alem (San Luis), Ort in Argentinien
 Avenida Leandro N. Alem, Straße in Buenos Aires, Argentinien

Leandro N. Alem bezeichnet:
 Club Deportivo y Mutual Leandro N. Alem, argentinischer Fußballverein